Amerikaanse negenspriet
 Mexicaanse negenspriet
 Patagonische negenspriet